Francis McNulty est un nom pouvant désigner:

  (1842/6-1885), homme politique américain du Kansas
  (19 siècle), législateur américain du Delaware
  (19 siècle), homme politique américain de l'Iowa

Voir aussi

McNulty, Francis